Tamarack ist der Name mehrerer 

Orte in Kanada:
 Tamarack (Edmonton), Stadtteil
 Tamarack (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Tamarack (Idaho)
 Tamarack (Illinois)
 Tamarack (Kalifornien)
 Tamarack (Michigan)
 Tamarack (Minnesota)
 Tamarack (New York)
 Tamarack (Pennsylvania)
 Tamarack (Wisconsin), im Trempealeau County

Sonstiges:
 aus dem Englischen eingedeutschter Name für Ostamerikanische Lärche